Ostro steht für:
 Ostro, Dorf im Gemeinde Panschwitz-Kuckau/Landkreis Bautzen/Sachsen/Deutschland
 Ostro (Wind), Südwind im Mittelmeer
 (3169) Ostro, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Ostro ist der Familienname folgender Personen:
 Steven J. Ostro (1946–2008), US-amerikanischer Planetenwissenschaftler

Siehe auch:
 Östro 430, Band